Lost Highway bezeichnet:
 Lost Highway (Album), ein Album der Rockband Bon Jovi
 Lost Highway, einen Film des Regisseurs David Lynch aus dem Jahr 1996
 Lost Highway (Oper), eine Oper von Olga Neuwirth und Elfriede Jelinek, basierend auf dem Film von David Lynch
 Lost Highway (Label), ein Unterlabel der Plattenfirma Universal Music
 einen Song von Leon Payne, dessen bekannteste Interpretation von Hank Williams stammt